Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по конькобежному спорту проходили на XV зимних Олимпийских играх в крытом катке «Олимпийский овал» в Калгари. Было разыграно 10 комплектов наград (5 у мужчин, 5 у женщин). Соревнования проходили с 14 по 27 февраля 1988 года.

Впервые соревнования конькобежцев на Олимпийских играх прошли на закрытом катке.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

500 м

1000 м

1 500 м

5 000 м

10 000 м

Женщины

500 м

1000 м

1 500 м

3 000 м

5 000 м

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол Игр

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1988
Конькобежный спорт на Олимпийских играх
Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
1988 год в конькобежном спорте